Die Billardwettbewerbe der 4. Asian Indoor & Martial Arts Games 2013 in Südkorea fanden vom 29. Juni bis zum 6. Juli im Songdo Convensia statt.

Wettbewerbe 
Insgesamt wurden 40 Medaillen in zehn Disziplinen vergeben.

Ergebnisse

Karambolage

Einband 
Gespielt wurde auf eine Distanz von 100 Punkten.
Medaillentabelle

Turnierplan

Dreiband 
Gespielt wurde auf 40 Punkte.
Medaillentabelle

Turnierplan

Poolbillard

9-Ball

Herren 
Gespielt wurde auf neun Gewinnsätze (Run to 9).
Medaillentabelle

Turnierplan

Damen 
Gespielt wurde auf sieben Gewinnsätze (Run to 7).
Medaillentabelle

Turnierplan

10-Ball

Damen 
Gespielt wurde auf sieben Gewinnsätze (Run to 7).
Medaillentabelle

Turnierplan

English Billiards 
Gespielt wurde auf 3 Gewinnsätze (Best of 5).
Medaillentabelle

Turnierplan

Snooker

Herren – Einzel 
Gespielt wurde auf 4 Gewinnsätze (Best of 7).
Medaillentabelle

Turnierplan

Herren – Team 
Gespielt wurde auf .
Medaillentabelle

Turnierplan

Six-Red-Snooker

Herren 
Gespielt wurde auf fünf Gewinnsätze (Best of 9).
Medaillentabelle

Turnierplan

Damen 
Gespielt wurde auf vier Gewinnsätze (Best of 7).
Medaillentabelle

Turnierplan

Medaillenspiegel

Einzelnachweise 

2013
Karambolageveranstaltung 2013
Poolbillardveranstaltung 2013
Snookerveranstaltung 2013
Billardturnier in Südkorea
Sportveranstaltung in Incheon